Я́нош Фа́ркаш (; 27 марта 1942, Будапешт — 29 сентября 1989, там же) — венгерский футболист, олимпийский чемпион 1964 года.

Карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1959 году выступлениями за клуб «Вашаш», цвета которого защищал на протяжении всей своей карьеры, длившейся четырнадцать лет. Большинство времени, проведенного в составе «Вашаша», он был основным игроком атакующего звена команды и одним из главных её бомбардиров, имея среднюю результативность на уровне 0,58 гола за игру. С командой Янош четыре раза становился чемпионом страны (1961, 1962 1965, 1966), сыграв всего в чемпионате 290 матчей, в которых забил 169 голов. А в 1966 году он забил 25 голов в 26 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии.

Он закончил свою карьеру довольно рано, в возрасте 30 лет, и стал гастрономом.

Умер 29 сентября 1989 года на 48-м году жизни в городе Будапешт от сердечного приступа. В честь его смерти назван молодёжный футбольный турнир.

Выступления за сборную 
13 декабря 1961 года Янош дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Венгрии в товарищеской игре против сборной Чили (0:0).

В составе сборной был участником чемпионата мира 1962 года в Чили и чемпионата мира 1966 года в Англии, чемпионата Европы 1964 в Испании, на котором команда завоевала бронзовые награды. В 1964 году он выиграл Летние Олимпийские игры в Токио, и получил золотую медаль.

В 1966 году он забил невероятный гол на чемпионате мира в ворота сборной Бразилии, который способствовал сенсационной победе его команды над действующими чемпионами мира со счётом 3:1.

В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 9 лет, провёл в форме главной команды страны 33 матча и забил 19 голов.

Достижения 
 Вашаш
 Чемпион Венгрии (4): 1960/61, 1961/62, 1965, 1966
 Обладатель Кубка Митропы (4): 1960, 1962, 1965, 1969/70
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии: 1966 (25)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Hungary — Record International Players
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Игроки ФК «Вашаш»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Ференцварош»